32 batalion łączności Marynarki Wojennej
 32 batalion łączności 27 DP